Епархия Сан-Мигеля — название епархий Римско-Католической церкви. Названы в честь Святого Михаила.

 Епархия Сан-Мигеля — епархия в Аргентине.
 Епархия Сан-Мигеля — епархия в Сальвадоре.